Bußjäger ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Bußjäger (1885–1962), deutscher Politiker (FDP)
 Peter Bußjäger (* 1963), österreichischer Verfassungs- und Verwaltungsjurist